Plaats in Indonesië
 Pandan Wangi (Peranap), een plaats in het bestuurlijke gebied Indragiri Hulu in de provincie Riau
 Pandan Wangi (Jerowaru), een plaats in het bestuurlijke gebied Oost-Lombok in de provincie West-Nusa Tenggara